Аль-Мутамид:
 Аль-Мутамид (844—892) — Багдадский халиф (Арабский халифат) из династии Аббасидов.
 Аль-Мутамид (Эмир Севильи) (1040—1095)